Campbell Hill peut désigner :
 Campbell Hill, un village du comté de Jackson dans l'Illinois ;
 Campbell Hill, un sommet et point culminant de l'État de l'Ohio.